Coney Island Baby () — шестой сольный студийный альбом американского музыканта Лу Рида, выпущенный в декабре 1975 года на лейбле RCA.

Производство 
Альбом был вдохновлён отношениями Рида с его тогдашней партнёршей, транс-женщиной Рэйчел Хамфрис, чьё имя упоминается на одноимённом треке. Биографы Энтони Декёртис и Эйдан Леви описывают пластинку как «вероятно, наиболее романтичный альбом в карьере Рида» и «в равной степени любовное письмо Рэйчел и ностальгии по Кони-Айленду».

Пластинка включает в себя песню «She’s My Best Friend», изначально записанную группой The Velvet Underground, и позже вошедшую в сборник VU (1985).

Список композиций 
Все песни были написаны Лу Ридом.

Чарты

Примечания 

Альбомы Лу Рида
Альбомы, спродюсированные Лу Ридом
Альбомы RCA Records
Альбомы, оформленные Миком Роком
Альбомы, записанные на Electric Lady Studios
Нью-Йорк в культуре и искусстве